Карме е името на:

 Карме — героиня от древногръцката митология.
 Карме — естествен спътник на Юпитер.